Brian McKeever – fondista e biatleta canadese
 Ed McKeever – canoista britannico
 Jackie McKeever – attrice statunitense